Josa
Isabel de Josa
Josa i Tuixén
Josa (genre)
Josa calilegua
JOSA, Journal of the Optical Society of America